Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в тринадцатый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль. Сборную страны представляли 3 женщины.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, женщины, 400 метров — Химена Рестрепо.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года